Taitung of Zuid-Amis, een dialect van het Amis
 Taitung (stad), een stad in Taiwan
 Taitung (xiàn), een county in Taiwan